Polybe (en grec ancien ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :

Personnalités 
 Polybe de Cos, médecin grec, disciple et gendre d'Hippocrate () ;
 Polybe, le plus connu, historien grec () ;
 Polybe, affranchi de l'empereur Claude ().

Mythologie grecque 
 Polybe, roi de Corinthe et père adoptif d'Œdipe ;
 Polybe fils d'Anténor, tué par Néoptolème à la guerre de Troie ;
 Polybe, roi de Thèbes en Égypte ;
 Polybe fils d'Hermès, roi de Sycione qui laisse son royaume à Adraste ;
 Polybe, prétendant de Pénélope.

Voir aussi 
 Carré de Polybe